Název Rosemont má více měst:

 Rosemont–La Petite-Patrie – čtvrť v Montréalu
 Rosemont (Illinois) – město v Illinois
 Rosemont (Kalifornie)
 Rosemont (Maryland)
 Rosemont (Pensylvánie)